Соревнования по прыжкам с шестом среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 24 июля. Приняли участие 15 спортсменов из 7 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Прыжки с шестом на Олимпийских играх